Пилькома́йо — название нескольких топонимов в Южной Америке:
 Пилькомайо (река) — река в Боливии, Парагвае и Аргентине, приток Парагвая.
 Пилькомайо (департамент) — департамент в аргентинской провинции Формоса.
 Пилькомайо (Перу) — округ в перуанской провинции Уанкайо.